Ізвестко́ве () — село Сакського району Автономної Республіки Крим.

Примітки